1810 год в театре

События

Постановки 
 22 февраля — в Париже, на сцене Театра Фейдо состоялась премьера оперы Николя Изуара «».
 17 марта — в Вене, на сцене театра «Ан дер Вин» состоялась премьера рыцарской драмы Генриха фон Клейста «Кетхен из Гейльбронна, или Испытание огнём».
 16 сентября — во Франкфуртском театре состоялась премьера оперы Карла Марии фон Вебера «».
 3 ноября — в Венеции, на сцене театра «Сан-Моизе» состоялась премьера оперы Джоаккино Россини на либретто Гаэтано Росси «». Спектакль, ставший театральным дебютом композитора, был показан 13 раз.

Деятели театра 
 Генрих фон Клейст закончил драму «» (сценическая премьера состоялась лишь  году).
 По заказу директора венских придворных театров Йозефа фон Луксенштейна Людвиг ван Бетховен написал музыку к постановке трагедии фон Гёте «Эгмонт».

Родились 
 18 мая, Мурано, Венеция — итальянский либреттист и оперный режиссёр Франческо Мария Пьяве.
 23 июня, Вена — австрийская балерина Фанни Эльслер.

Скончались 
 19 октября, Сен-Жермен-ан-Ле — французский танцовщик и балетмейстер, автор «Записок о танце и балетах» Жан-Жорж Новерр.

Примечания

Ссылки